Kolektiv může být:

skupina osob formálně či neformálně sdružená z důvodů společného zájmu, cíle či nějaké společné činnosti
školní kolektiv — třída, kurz, studijní kroužek, ročník
sportovní kolektiv — mužstvo, družstvo
vojenský kolektiv — nejčastěji nějaká vojenská jednotka či její část
pracovní kolektiv
umělecký kolektiv — kupř. orchestr, divadelní soubor, filmový či televizní štáb atd. (např. Slovenský ľudový umelecký kolektív)
kolektiv autorů neboli autorský kolektiv

kolektiv (optika) — přední sběrná čočka í vícečočkového objektivu — složený okulár
kolektivy (varhany) — zvláštní technické zařízení u velkých varhan umožňující současný zvuk více různých varhanních hlasů (spojování rejstříků)
kolektiv (vrtulník) — ovládací prvek vrtulníku ovládající náklon všech listů hlavního rotoru najednou.
 Kolektiv (film)

Externí odkazy